Guapó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guapó (ort), Goiás, 
 Guapó (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar